Засаднюк Андрій Вікторович — український журналіст.

Освіта 
Закінчив інститут журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, здобув освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр».

Студентська активність 
Представник Інституту журналістики в Студентському парламенті КНУ імені Тараса Шевченка (2008—2009).

Голова інформаційного відділу Студентського парламенту (2009—2010).

Співзасновник студентської телевізійної програми «НІЖ»(Новини інституту журналістики).

Засновник студентського інформаційного порталу «Студентство.інфо».

Редактор студентського журналу за 24 години «ВІКТОРіЯ». Проект присвячено аналізу другого року президентства Віктора Януковича.

Професійна кар'єра 
Проходив стажування у редакціях Нового каналу, 5 каналу, Національної радіокомпанії України. 

2011 р. — головний режисер онлайнового політичного ток-шоу «Лінія вогню». Серед гостей ток-шоу — Віктор Ющенко, Юрій Мірошниченко, Андрій Іллєнко, Сергій Соболєв.

2012 р. — Заступник головного редактора передвиборних онлайн-дебатів «Campus 3.0». Гостями дебатів стали, зокрема, Віталій Кличко, Сергій Тігіпко, Микола Томенко.  

2013—2014 р. — кореспондент та співведучий телеканалу ТВі. Активно працював на Майдані Незалежності під час Революції гідності. Зокрема, провів понад 100 прямих включень, в тому числі й під час сутичок та вуличних боїв. Також працював у зоні АТО.

З 2015-го — кореспондент програми журналістських розслідувань «Інсайдер» на телеканалі ICTV. Висвітлював незаконні забудови заповідних земель, підривну роботу в Україні кремлівського байкерсього клубу «Нічні Вовки», роботу деструктивних релігійних сект, махінації високопосадовців зі службовим житлом та багато іншого. Програму «Інсайдер» було двічі номіновано на премію «Телетріумф».

Нагороди та досягнення 
Переможець конкурсу журналістів «Зелений день» від компанії «Coca-Cola»(2008).

Переможець «Параду видавничих ідей» в рамках Другого фестивалю молодих видавців та редакторів (2011).

Лауреат Всеукраїнського конкурсу професійних PR-проектів (2011).

Примітки 

Телеведучі «TVi»